A11, A.11 или A-11 могут значить:

Техника 
 Arrows A11 — британская гоночная машина 1989 года.
 A11 — модель автофургонов серии Alfa Romeo Romeo, выпускавшиеся в 1960-х — 1970-х годах.

Компьютерные устройства 
 Apple A11 — 64-битный микропроцессор компании Apple, выпущенный в 2017 году.

Дороги 
 A11 — автомагистраль во Франции.
 A11 — автострада бундесавтобан в Германии.